Eanfrith est roi de Bernicie de 633 à 634.
 Eanfrith est roi des Hwicce au milieu du .
 Eanfrith est évêque d'Elmham au milieu du .